Аку́лич () — белорусская фамилия. Известные носители:

 
 Акулич, Евгений Михайлович (род. 1953) — российский общественный деятель и учёный.
 Акулич, Олег Александрович (род. 1959) — белорусский и российский актёр театра и кино.
 Акулич, Станислав Феликсович (род. 1934) — Герой Социалистического Труда.
 Акулич, Андрей Владимирович (род. 1979) — Лауреат премий Национальной академии наук Беларуси 2021 г.

Примечания